Stépske kokóške (tudi stépske prepelíce) (znanstveno ime Pterocliformes) so red srednje velikih ptic, ki ga sestavlja ena sama družina - Pteroclidae, vanjo pa uvrščamo  16 vrst v dveh rodovih. Dve srednjeazijski vrsti pripadata rodu Syrrhaptes, preostale pa rodu Pterocles. Stepske kokoške so najbolj sorodne redu dolgonogih mokožev (Mesitornithiformes).

Filogenija
Živeče vrste stepskih kokošk, temeljijo na delu John Boyd-a.

Sklici

Zunanje povezave 

 
Novočeljustnice
Taksoni, opisani leta 1868